Diacyclops clandestinus – gatunek widłonoga z rodziny Cyclopidae, nazwa naukowa gatunku została po raz pierwszy opublikowana w 1964 roku przez amerykańskiego zoologa Harry'ego Claya Yeatmana.

Bibliografia
 Walter, T. Chad (2012). Diacyclops clandestinus (Yeatman, 1964). In: Walter, T.C., Boxshall, G. (2012). World Copepoda database. Geraadpleegd via: World Register of Marine Species

Cyclopidae
Gatunki i podgatunki zwierząt nazwane w 1964 roku